Die Wahlen auf den Philippinen 2016 fanden am 9. Mai 2016 statt.

Gewählt wurden:
 der Präsident und der Vizepräsident, siehe Präsidentschaftswahl auf den Philippinen 2016
 die Abgeordneten des Repräsentantenhauses, siehe Wahl zum Repräsentantenhaus der Philippinen 2016
 zwölf Mitglieder des Senats, siehe Wahl zum Senat der Philippinen 2016
 die Gouverneure und Provinzräte, siehe Provinzwahlen auf den Philippinen 2016
 die Bürgermeister und Vizebürgermeister sowie die Stadt- und Gemeinderäte

Philippinen
2016